Goeters ist der Familienname folgender Personen:

 J. F. Gerhard Goeters (1926–1996), reformierter Kirchenhistoriker, Professor in Bonn
 Wilhelm Goeters (1878–1953), reformierter Kirchenhistoriker, Professor in Bonn